Velezia, genere di piante della famiglia Caryophyllaceae.
Velezia, pseudonimo di Grazia Letizia Veronese, moglie di Lucio Battisti.